Losung Batu (Padangsidimpuan Utara), een plaats in Indonesië
Losung Batu (Padang Bolak), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing